Натуральне число 1389
 1389 рік до нашої ери
 1389 рік нашої ери